Чепі́га — руків'я у плуга.
 Чепіга — рід птахів родини чепігових.

Прізвище 

 Чепіга Анатолій Володимирович — російський диверсант, спецпризначенець
 Чепіга Валерій Якович (1980—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чепіга Валентина — єдина українська культуристка, яка стала «Міс Олімпія» на однойменному змаганні в США.
 Чепіга Захарій Олексійович — останній кошовий отаман Чорноморського козацького війська.
 Чепіга (Румницька) Марія Іванівна — бібліотекарка, бібліографиня, член правління Харківської громадської бібліотеки.
 Чепіга Микола Миколайович (1977—2014) — солдат батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни.
 Чепіга-Зеленкевич Яків — педагог і освітній діяч.
 Чепіга Інна Петрівна — дослідник і видавець староукраїнських писемних пам'яток.
 Чепіга — псевдонім Волошина Ростислава Павловича
 Тарас Чепіга — псевдонім Головина Богдана Петровича

Див. також 
 Чепига

Українські прізвища
Прізвища на -га